Il doppio del torneo di tennis Brindisi Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Uros Vico 2-6, 7-65, 7-63.

Teste di serie 

 Manuel Jorquera /  Irakli Labadze (quarti di finale)
 Óscar Hernández /  Didac Perez-Minarro (quarti di finale)

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Cristian Brandi /  Uros Vico (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brindisi Challenger 2001